La stomatite vésiculeuse ou vésiculaire est une maladie du bétail, due à un rhabdovirus, le virus de la stomatite vésiculaire.
 On appelle stomatite vésiculeuse ou vésiculaire, toute inflammation de la muqueuse buccale se manifestant sous l'aspect de vésicules, par exemple chez l'humain, la stomatite causée par le virus de l'herpès généralement HSV 1.

Odonto-stomatologie